IMIX PhotoAlbum — программа для просмотра, редактирования и тегирования цифровых изображений разработана Armadain Software. Программа позволяет упорядочить цифровые изображение в виде фотоальбомов, которые затем можно напечатать, создать коллаж и т. д.

Основная функциональность 
 Поддержка большого количества форматов изображений в том числе форматов RAW.
 Добавление красочных стикиров (клипарта)
 Красивые эффекты для ваших фотографий
 Поддержка плагинов, позволяющих расширить возможности программы.
 Поддержка 3D фотографий, теперь создавать из ваших фотографий 3D снимки можно без специального оборудования
 Создание коллажей и композиций
 Быстрая печать
 Больше возможностей для персонализации
 Поддержка Гео тегов позволяющая определить, где была сделана фотография или самому указать гео метку.
 Поддержка жестов (листание фотографий и увеличение изображения)
 Функция изменения фокуса (Эффект Tilt-Sift)
 Большие возможности по редактированию, коррекция гаммы, удаление эффекта красных глаз и т. д.
 Просмотр панорамных фотографий (функция PhotoSphere, ожидается в версии 3.1.1.100)
 Удаление объектов с фотографии (ретушь)

Программы для организации изображений
Фотографическое программное обеспечение